Paradrina pulverosa är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1856. Paradrina pulverosa ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pulverosa